Can Corbera (Arenys de Munt), masia al municipi d'Arenys de Munt (Maresme)
 Can Corbera (Vallromanes), nucli de població al municipi de Vallromanes (Vallès Oriental)
 Can Corbera (Sant Quirze del Vallès), nucli de població al municipi de Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental)
 Can Corbera (Viladecavalls), masia al municipi de Viladecavalls (Vallès Occidental)
 Urbanització de Can Corbera, nucli de població al municipi de Viladecavalls (Vallès Occidental)